The Law of the North – film del 1912 diretto da Frank Beal e George L. Cox
 The Law of the North – film del 1918 diretto da Irvin Willat